Alexei Koslow (russisch Алексей Козлов) ist der Name folgender Personen:

* Alexei Anatoljewitsch Koslow (* 1986), russischer Fußballspieler 
 Alexei Semjonowitsch Koslow (* 1935), russischer Saxophonist